Il gruppo della joaquinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della joaquinite 
 Bario-orthojoaquinite
 Byelorussite-(Ce)
 Joaquinite-(Ce)
 Orthojoaquinite-(Ce)
 Orthojoaquinite-(La)
 Strontiojoaquinite
 Strontio-orthojoaquinite

Collegamenti esterni 

Joaquinite